Osoby o tym nazwisku:
 Franciszek Małaczyński – katolicki duchowny, benedyktyn, liturgista, tłumacz i redaktor
 Teresa Małaczyńska – polska strzelczyni i trenerka